Almaro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Mentha aquatica; o
 el nombre común de la planta Salvia sclarea.
 el nombre común de la planta '''''Teucrium balearicum